Enric Serra i Auqué (Barcelona, 1858 - Roma, 1918), pintor modernista
 Enric Serra i Llobet (Barcelona, 1940), baríton
 Enric Serra i Mayà, empresari del Solsonès i candidat del Partit Popular Català a l'alcaldia de Solsona el 2003